Beans Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beans Mill (Alabama)
 Beans Mill (West Virginia)